Dymaxion è il nome che l'architetto Richard Buckminster Fuller  attribuì a differenti progetti, per sottolineare come egli intendesse ognuno di essi come parte di un vasto progetto per migliorare le condizioni di vita dell'uomo: la "Dymaxion philosopy". 

Tra i progetti vi erano l'abitazione prefabbricata "Dymaxion House", l'automobile "Dymaxion Car" e la Dymaxion Map (o Proiezione di Fuller), un sistema di rappresentazione bidimensionale della Terra. 
 
"Dymaxion" è un  composto aplologico  costituito da tre tra le parole preferite di Fuller: DY (dynamic), MAX (maximum), and ION (tension).

Note

Fonti

 Leigh White, Buck Fuller and the Dymaxion World, in: The Saturday Evening Post, 14 October 1944, cited in: Joachim Krausse and Claude Lichtenstein (eds.), Your Private Sky, Lars Müller Publishers, Baden/Switzerland, 1999, page 132. ISBN 3-907044-88-6

Richard Buckminster Fuller